Mühltalstraße steht für:
 Mühltalstraße (Bensheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Auerbach (Bensheim) und Liste der Kulturdenkmäler in Hochstädten (Bensheim)
 Mühltalstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Eingemeindete Orte #Eberstadt
 Mühltalstraße (Passau), siehe Liste der Baudenkmäler in Passau/Ortsteile #Mühlthal
 Mühltalstraße (Seeheim-Jugenheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Seeheim-Jugenheim #Seeheim

Siehe auch:
 Mühltal (Begriffsklärung)